Condado de Wilkes es el nombre de dos condados en los Estados Unidos;

Condado de Wilkes (Georgia)
Condado de Wilkes (Carolina del Norte)